Карами () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карами, Рафкат (род. 1942) — татарский писатель, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Карами, Юсеф (род. 1983) — иранский таэквондист, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских Игр.